Abierto Mexicano Telcel 2018 (kobiety)
 Abierto Mexicano Telcel 2018 (mężczyźni)